Deckard ist der Familienname folgender Personen:

 H. Joel Deckard (1942–2016), US-amerikanischer Politiker
 Jake Deckard (* 1972), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:
 Deckardt
 Deckert